Шандор Ковач:
 Ковач, Шандор Антощевич (1973—1998) — цыганский певец и актёр.
 Ковач, Шандор (1893—1972) — епископ Сомбатхея.
 Ковач, Шандор (1886—1918) — венгерский пианист; музыковед, музыкальный критик и педагог.